Брат — син у відношенні до інших дітей одних батьків.
 Брат — член релігійної спільноти.
 Медичний брат — особа з середньою медичною освітою, котра працює під керівництвом лікаря або фельдшера

Фільми 

 «Брат» — радянський фільм 1982 року режисера Теймураза Баблуані.
 «Брат» — культовий російський художній фільм-драма, бойовик режисера Олексія Балабанова.
 «Брат 2» — російський фільм-продовження режисера Олексія Балабанова.